

Astronomia 
 4877 Humboldt – asteroide della fascia principale
 Humboldt – cratere lunare

Geografia 
 Antartide
 Montagne di Humboldt – catena montuosa della Terra della Regina Maud

 Canada
 Humboldt – città del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Humboldt – città della Contea di Minnehaha, Dakota del Sud
 Humboldt – villaggio della Contea di Coles, Illinois
 Humboldt – città della Contea di Humboldt, Iowa
 Humboldt – città della Contea di Allen, Kansas
 Humboldt – township della Contea di Marquette, Michigan
 Humboldt – città della Contea di Kittson, Minnesota
 Humboldt – città della Contea di Richardson, Nebraska
 Humboldt – fiume del Nevada
 Humboldt – città della Contea di Gibson, Tennessee
 Humboldt – città della Contea di Brown, Wisconsin

Persone 
Alexander von Humboldt (1769-1859) – naturalista ed esploratore tedesco
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) – statista e intellettuale tedesco, fratello di Alexander

Altro 
 Humboldt-Universität zu Berlin – università tedesca
 Premio Humboldt – premio scientifico